Hans Felber ist der Name folgender Personen:

 Hans Felber (Ingenieur), auch Johannes Felber, Bürger zu Ulm, Baumeister, Brunnenmeister in Augsburg, Kanonen- und Büchsengießer im 15. Jahrhundert
 Hans Felber (1891–1963), Schweizer Politiker aus dem Kanton Luzern
 Hans-Gustav Felber (1889–1962), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg